Marland est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
  (1934-1993), acteur et scénariste américain
  (1874-1941), homme d'affaires et politique américain, gouverneur de l'Oklahoma
 Jonathan Marland (né en 1956), homme politique et d'affaire conservateur britannique
 Margaret Marland (née en 1934), femme politique canadienne de l'Ontario
 Muriel Marland-Militello (1943-2021), femme politique française
  (né en 1940), homme politique conservateur britannique
 Philippe Marland (né en 1947), ambassadeur et haut fonctionnaire français
 Robert Marland (né en 1964), rameur olympique canadien
  (1918-1965), homme politique américain, gouverneur de Virginie-Occidentale

Prénom 
 Marland Yarde (né en 1992), joueur de rugby saint-lucien

Toponyme

Marland, ville du comté de Noble en Oklahoma

Oost-Maarland, village du Limbourg

Autres 
 , ancienne compagnie pétrolière américaine

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme